Albert Broschek ist der Name folgender Personen:

* Albert Broschek (Verleger) (1858–1925), deutscher Buch- und Zeitungsverleger
 Albert Broschek (Rennfahrer) (1906–1953), deutscher Rennfahrer